Каракойы́н () — топоним в Казахстане.

 Коянжал, или Каракойын — пески на севере-западе Бетпакдалы в Улытауском районе Карагандинской области. 
 Каракои́н  или Каракойын — солёное озеро в Улытауском районе Карагандинской области.